Айглов — это марийская фамилия.

 Айглов, Кугерга Ильич (1902—1976) — марийский советский хозяйственный и партийный деятель
 Айглова, Йылдыр Изерговна (1922—1946) — советская медсестра, участница Великой Отечественной войны.
 Айглова, Таисия Ямбатровна (1927—1994) — животновод Мари-Турекского района Марийской АССР, Герой Социалистического Труда.